Wassenaar (gemeente), plaats en gemeente in Zuid-Holland
Zaken
wassenaar (heraldiek), een wassende maan (maansikkel), vooral als heraldisch symbool
Wassenaar Arrangement, een internationaal akkoord uit 1995/1996 over beperking van export
Akkoord van Wassenaar, een Nederlands akkoord uit 1982 tussen de organisaties van werkgevers en werknemers
Personen
Bram Wassenaar (1944), Nederlands atleet en atletiektrainer
Bert Wassenaar (1957), kolonel der Koninklijke Marechaussee buiten dienst, Kanselier der Huisorden en voormalig stalmeester van de Koning(in)
Josua Nicolzon Wassenaar (1848-1887), Nederlands burgemeester
Adellijk geslacht Van Wassenaer
Dirk I van Wassenaer, 1197-1245
Dirk II van Wassenaer, circa 1230-kort na 1310
Filips III van Wassenaer, 1307-1348
Dirk III van Wassenaer, circa 1325-1391 of 1392
Dirk IV van Wassenaer, circa 1333-1391 of 1392
Filips IV van Wassenaer, 1359-1428
Jan II van Wassenaer, 1483-1523
Nicolaes van Wassenaer, 1571-1630
Johan van Wassenaer, 1577-1645
Jacob van Wassenaer Obdam, 1610-1665
Jacob II van Wassenaer Obdam, 1645-1714
Johan Hendrik van Wassenaer Obdam, 1683-1745
Unico Wilhelm van Wassenaer , 1692-1766
Carel George van Wassenaer Obdam, 1793-1800
Jacob Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam, 1769-1812
Marie Cornélie van Wassenaer Obdam, 1799-1850
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer, 1809-1875
Otto van Wassenaer van Catwijck, 1823-1887
Jan Dirk van Wassenaer van Rosande, 1851-1914
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck, 1856-1939